Соревнования в спринте на 7,5 км среди женщин на чемпионате мира 2015 по биатлону в Контиолахти прошли 7 марта.

Француженка Мари Дорен-Абер впервые в карьере выиграла золото чемпионата мира (до этого на её счету было 4 серебра и 2 бронзы чемпионатов мира). Дорен-Абер добилась успеха менее чем через 6 месяцев после рождения дочери в сентябре 2014 года. Вероника Новаковская-Жемняк выиграла свою первую медаль на чемпионатах мира. Валя Семеренко выиграла свою четвёртую в карьере медаль чемпионата мира. Примечательно, что все три обладательницы наград в спринте родились в 1986 году.

Ни одна из призёров спринта прошлого чемпионата мира 2013 года (Елена Пидгрушная, Тура Бергер и Вита Семеренко) на этот раз в Контиолахти не выступала.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2015